Distretto di Karluway 1 – distretto nella contea di Maryland settentrionale
 Distretto di Karluway 2 – distretto della contea di Maryland centrale